Creodiplodina är ett släkte av svampar. Creodiplodina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Creodiplodina